Perilla frutescens, een eenjarige plant uit de muntfamilie
 Perilla frutescens var. crispa, ook bekend als Shiso (plant)
 Perilla (spin), een geslacht van wielwebspinnen
 Perilla teres, een soort binnen dit geslacht